Floda (Gagnef), een plaats in de Zweedse gemeente Gagnef.
 Floda (Lerum), een plaats in de Zweedse gemeente Lerum.